Instruments:
 Sextant (instrument de mesura), instrument que permet mesurar angles entre dos objectes tals com dos punts d'una costa o un astre 
 Sextant astronòmic, sextant de grans dimensions que s'usa fonamentalment per mesurar les posicions de les estrelles 
 Sextant Bris o mini-sextant Bris, petit dispositiu de mesura d'angles usat en navegació astronòmica
 Sextant (moneda), moneda fraccionària romana 
 Constel·lació del Sextant, constel·lació equatorial que va ser introduïda el  per Johannes Hevelius.